Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2005 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 

 Andre Agassi remonte un déficit de deux sets à zéro face à James Blake en quarts de finale.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2005
Tennis aux États-Unis en 2005
US Open Simple messieurs
Tennis en août 2005
Tennis en septembre 2005